

 Scrap MTV - um programa televisivo da MTV Brasil
 Scrapbook - técnica artesanal usada em fotos

Desambiguação